Albro bezeichnet:
 einen Fluss im US-Bundesstaat Oregon, siehe Albro Creek
 einen Stausee im US-Bundesstaat Montana, siehe Albro Lake

Albro ist der Familienname von:
 John Albro (1764–1839), kanadischer Kaufmann und Politiker

Siehe auch:
 Albrow Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Michigan